Ранчо ел Требол има више значења:

 Ранчо ел Требол, Комерсијализадора (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо ел Требол (Куахиникуилапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо ел Требол (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо ел Требол (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ел Требол (Наранхос Аматлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо ел Требол, Инхениро Алфонсо Тамез Мирелес (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо ел Требол (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику